Syväletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syväletto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Syväletto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar